Georg Panzer kan syfta på:

* Georg Wolfgang Panzer (1729–1805), tysk bibliograf
 Georg Wolfgang Franz Panzer (1755–1809), tysk läkare och botaniker